Куэвас-де-Сан-Маркос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 37 км². Население — 4107 человек (на 2010 год). Расстояние — 85 км до административного центра провинции.

Население

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Municipio de Cuevas de San Marcos
 Cuevas de San Marcos
 Nororma

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги